Милослав (польск. Miłosław) может означать:

 Милослав — имя собственное (например Милослав Влк).
 Милослав — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Вжесьнёвский повят. 
 Милослав — гмина в Польше, входит как административная единица в Вжесьнёвский повят, Великопольское воеводство.

См. также 
 Милославский
 Милославов — деревня в Словакии.